Ре́зко континента́льный кли́мат — тип климата умеренных широт, характерный для внутренних районов материков, изолированных от мирового океана и находящихся под воздействием областей высокого давления.

Особенности 
Тип погоды — антициклональный; количество осадков незначительное — менее 400 мм; влажность небольшая, с коэффициентом увлажнения меньше 1. Ветры, как правило, слабые. Характерны большие амплитуды колебаний температур — как годовых, так и суточных. Зимы продолжительные, малоснежные и очень холодные — на полюсе холода в центральных и восточных районах республики Саха возможны температуры до −65 °С. Лето, как правило, тёплое (средняя температура самого тёплого месяца — 15-20 °C, средний максимум — более 25 °C), но короткое; осадков летом выпадает несколько больше, чем зимой (больше всего их выпадает в июле).

Область распространения 
Резко континентальный климат встречается только в Северном полушарии — это связано с тем, что в умеренных широтах Южного полушария почти нет суши, а значит нет и условий для формирования континентальных воздушных масс. Характерен для внутренних областей Северной Америки и Евразии; на территории России области резко континентального климата — это Восточная и Центральная Сибирь.

Пример резко континентального климата — город Якутск, расположенный в центре Якутии.

См. также  
Континентальный климат

Примечания

Ссылки 
 Климатическое районирование России и типы климатов
 Природа России. Климат

Климатология